Jürg Leuthold ist der Name folgender Personen:

* Jürg Leuthold (Politiker) (* 1958), Schweizer Politiker (SVP)
 Jürg Leuthold (Physiker) (* 1966), Schweizer Physiker und Hochschullehrer